Ferran Forns (Girona, 1898 – Girona, 1970) fou un organista i mestre de capella català.

L’any 1887 es va obrir el Col·legi dels germans maristes a Girona i un dels professors va ser Mn. Ferran Forns. A més, també fou consiliari del Frente de Juventudes.

Sabem que va gaudir d’una llarga trajectòria al capdavant de l'ensenyament de la música al Seminari Diocesà de Girona, atès que entre els anys 1941 - 1966 hi va impartir classes.

També se serva constància de la seva participació com a tresorer del Col·legi de Mestres de Capella, Organistes i cantors del Bisbat de Girona, format l’any 1931.

Cal mencionar també la seva trajectòria professional amb l’Escolania del Mercadal. A partir de l’octubre de 1923, Ferran Forns exercí d’organista de l'escolania de la parròquia de Santa Susanna del Mercadal. Mn. Cervera afirmava que l'escolania de Forns «sempre fou nombrosa i el record del mestre i l'escalf que deixà encara perdura entre els antics escolans supervivents».

El curs 1926 - 1927, juntament amb el violinista Josep M. Carbonell, havia organitzat una acadèmia musical amb classes de solfeig, teoria, violí i piano.

En el terreny de la composició se li coneix l’obra Sospirs de l’ànima.

Referència 

Organistes catalans